Hylodes är ett släkte av groddjur. Hylodes ingår i familjen Hylodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Hylodes